Das Copa Colsanitas 1998 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Bogotá. Es war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 14. bis 22. Februar 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
1998